Шестой этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 пройдёт в словенском местечке Поклюка (23 января — 26 января 2020 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 6-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Женская индивидуальная гонка

Одиночная смешанная эстафета

Смешанная эстафета 

 Примечание:

Сборная Украины заняла 10-е место. Из-за нарушения техники безопасности сборную Украину дисквалифицировали и аннулировали результат.

Женский масс-старт

Мужской масс-старт

Лидеры в зачёте Кубка мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

6-й этап
Международные соревнования по биатлону в Словении